Bieg na 500 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 rozegrano 14 lutego w hali Vikingskipet. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Rosjanin Aleksandr Gołubiew, ustanawiając jednocześnie nowy rekord olimpijski. Był to ostatni raz, kiedy rywalizację na dystansie 500 m rozstrzygnięto w jednej serii.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994